Прапат Чарусатьен (; 25 ноября 1912, Удонтхани — 18 августа 1997, Бангкок), в русскоязычном написании иногда Прапас Чарусатьен или Прафас Чарусатьен — таиландский фельдмаршал, политик и государственный деятель, крайне правый националист, монархист и антикоммунист. Вице-премьер (1963—1973), главнокомандующий королевской армией (1964—1973), гендиректор королевской полиции (1972—1973). Принадлежал к правящему триумвирату наряду с Таномом Киттикачоном и Наронгом Киттикачоном. Вместе с ними был свергнут в 1973 и эмигрировал из Таиланда. Приезд Чарусатьена ужесточил политическую конфронтацию в стране, ускорил Таммасатские события и правый переворот 1976, хотя сам он уже не играл политической роли.

Военная служба 
Родился в знатной дворянской семье, его отец занимал видные государственные посты при королях Раме VII и Раме VIII. В 1933 окончил Королевскую военную академию Чулачомклао. Первую службу проходил в пехотном полку королевской гвардии. В 1936—1937 служил в полиции, затем возвращён в армию. С 1948 — полковник сухопутных войск.

Политически Прапат Чарусатьен был активным сторонником фельдмаршала Сарита Танарата. При поддержке Танарата в 1957 получил звание генерал-майора и назначен министром внутренних дел в кабинете Пота Сарасина. Оставался в этой должности более года, до октября 1958, в правительствах Танома Киттикачона и самого Сарита Танарата. С апреля 1959 Прапат Чарусатьен — генерал армии.

Прапат Чарусатьен принадлежал к ближайшему окружению Танарата, полностью поддерживал его авторитарную консервативно-монархическую политику. Подобно премьеру, выступал за повышение политической роли короля Рамы IX. Занимал позиции крайне правого национализма и антикоммунизма. Состоял в Национальной социальной партии Танарата.

Член триумвирата 
Премьер Танарат скоропостижно скончался 8 декабря 1963. На следующий день правительство Таиланда возглавил ближайший сподвижник покойного Таном Киттикачон. В его кабинете Прапат Чарусатьен получил пост вице-премьера. Курировал силовые структуры — министерство обороны и министерство внутренних дел. 1 октября 1964 в звании фельдмаршала назначен командующим Королевской армией — сухопутными войсками Таиланда. С 1968 — вице-председатель правящей национал-консервативной партии Объединение таиландского народа.

В течение почти десятилетия фельдмаршал Прапат Чарусатьен состоял в правящем триумвирате — наряду с фельдмаршалом Таномом Киттикчачоном и его сыном полковником Наронгом Киттикачоном. Служебно-политический союз был закреплён родственной связью: Супапорн, дочь Чарусатьена, была замужем за Наронгом Киттикачоном.

Политика Киттикачона—Чарусатьена основывалась на наследии Танарата — авторитарное правление, репрессивное подавление коммунистической партии, левых сил и крестьянских бунтов, укрепление монархии, консервативных начал и военно-чиновных традиций. В международной политике Таиланд твёрдо придерживался союза с США, был активным членом СЕАТО, участвовал во Вьетнамской войне на американо-сайгонской стороне. Это обеспечивало американскую военно-политическую поддержку и финансово-экономическую помощь. За счёт американских инвестиций стимулировался экономический рост, интенсивное сформирование логистической инфраструктуры, строительство, автомагистралей и плотин, развитие нефтедобывающего и металлургического кластеров. Возрастало американское культурное влияние в Таиланде (что отличало правление Киттикачонов—Чарусатьена от времён Танарата, препятствовавшего культурно-бытовой вестернизации).

Прапат Чарусатьен как куратор вооружённых сил и МВД был главным организатором полицейских репрессий против оппозиции и армейских контрповстанческих операций. В то же время, в период относительной либерализации режима конца 1960-х он руководил парламентской группой формально «независимых» депутатов, поддерживающих правительство. Но парламентское маневрирование не оправдало себя в глазах военно-бюрократической верхушки, и в 1971 Киттикачон и Чарусатьен фактически совершили государственный переворот, распустив парламент и расширив полномочия правительства (это обосновывалось необходимостью отпора коммунистической угрозе). 1 октября 1972 Чарусатьен в звании полицейского генерала был назначен генеральным директором Королевской полиции . 1 июня 1973 ему были присвоены высшие звания маршала Королевских ВВС и адмирала Королевских ВМС.

Правящий триумвират стали называть «Тремя тиранами». Фельдмаршал Чарусатьен являлся вторым лицом режима после фельдмаршала Киттикачона. Обладал репутацией, «серого кардинала» правительства. Был также известен как крупный бизнесмен, входил в советы директоров нескольких десятков частных компаний. При этом Чарусатьен значительно уступал в популярности, нежели Киттикачону-старшему (хотя не вызывал такого сильного отторжения, как Киттикачон-младший). Он считался менее интеллектуальным, не имел какой-либо поддержки в общественности и СМИ, мог опереться только на часть офицерства и аппарат МВД.

Свержение и эмиграция 
Диктаторское правление усиливало недовольство в стране. Антиправительственные настроения распространились в офицерском корпусе и даже в генералитете. Король Рама IX считал целесообразным уступить общественному давлению. 30 сентября 1973 он отстранил Чарусатьена с армейского главнокомандования и назначил более либерального генерала Крита Сивару. Через десять дней недели Бангкок охватили массовые антиправительственные выступления. Киттикачон и Чарусатьен сделали ставку на силовое подавление протестов. Полиция и войска начали разгонять демонстрации огнестрельным оружием, погибли десятки людей.

Кровопролитие было остановлено приказом генерала Сивары. Армия фактически перешла на сторону протестующих. 14 октября король отправил в отставку правительство Киттикачона. «Три тирана» вынуждены были покинуть Таиланд. Прапат Чарусатьен обосновался на Тайване.

Возвращение 
На протяжении трёх лет либеральные правительства Таиланда утрачивали контроль над ситуацией. Победа коммунистов во Вьетнамской войне, образование СРВ, приход НРПЛ к власти в Лаосе и Красных кхмеров в Камбодже вызывали сильные опасения правой части таиландского общества. Установление коммунистического режима в Таиланде считалось реальной угрозой. Особенно тяжёлое впечатление произвела на монархистов судьба лаосского короля Саванга Ватханы, умершего в «лагере перевоспитания». Резко ухудшилось и социально-экономическое положение. На этом фоне распространялось своеобразная ностальгия по прежнему режиму. Сельское ополчение Тигры деревни, монархическая организация Навапон, ультраправая группировка Красные гауры требовали возвращения Киттикачона и Чарусатьена.

17 августа 1976 Прапат Чарусатьен посетил Таиланд по приглашению министра обороны Тавита Сенивонга. Это вызвало резкие протесты коммунистов и леворадикальных настроенных студентов Таммасатского университета. В их столкновениях с «красными гаурами» и «навапоновцами» погибли четыре человека. Положение продолжало обостряться, и 19 сентября в страну вернулся Таном Киттикачон. Дальнейшая конфронтация привела к Таммасатской резне 6 октября 1976 с гибелью десятков людей и государственному перевороту, поддержанному королём. К власти пришла военная хунта адмирала Сангада Чалорью и консервативно-антикоммунистическое правительство Танина Краивичьена.

После смены власти Прапат Чарусатьен окончательно вернулся в Таиланд и более двадцати лет проживал в Бангкоке в качестве частного лица (подобно Таному Киттикачону, тогда как Наронг Киттикачон участвовал в таиландской политике). В политике не участвовал, на политические темы не высказывался. В то же время сам факт возвращения «трёх тиранов» на родину однозначно символизировал победу правых сил в политическом противоборстве. Скончался Прапат Чарусатьен в возрасте 84 лет. Похороны имели официальный армейский статус.

Прапат Чарусатьен был женат, имел трёх сыновей и трёх дочерей. Старшие сыновья — офицеры, младший — генерал таиландской армии. Старшая дочь была женой Наронга Киттикачона, младшие замужем за генералами. Двое внуков — сыновья Киттикачона-младшего — генералы и советники министерства обороны.

Примечания 

Фельдмаршалы (Таиланд)
Политики Таиланда
Министры внутренних дел Таиланда
Деятели антикоммунистических организаций
Генералы полиции
Полицейские Таиланда
Монархисты
Тайские националисты